Halls of Montezuma: A Battle History of the U.S. Marine Corps — пошаговая стратегическая компьютерная игра, разработанная Strategic Studies Group в 1987 году для Apple II. Позднее игра была портирована на Commodore 64, Amiga, MS DOS и Apple IIGS.

Игра входит в серию игр Battlefront, которая основывается на разработанной Strategic Studies Group системой Battlefront Game System.

Сюжет 

Halls of Montezuma состоит из исторических битв с участием корпуса морской пехоты США и охватывает период с Американо-мексиканской войны до войны во Вьетнаме. Игра включает в себя сценарии следующих сражений: битва за Мехико (1847), битва за Белло (1918), битва за Окинаву (1945), Битва за Иводзиму (1945), Битва за Пусан (1950), Инчхонская десантная операция (1950), Битва за Хюэ (1958).

Игра 
Печатное, а также помещенное на диск, руководство позволяет игроку разобраться в том, как управлять многочисленными меню, которые управляют игрой. С игрой также предоставлялся полноценный графический редактор и редактор полей сражения.

Отзывы 
Рецензенты журнала Dragon Лессер, Хартли, Патрисия и Кирк поставили Halls of Montezuma 4 балла из 5. Иван Брукс из журнала Computer Gaming World поставил игре три с половиной звезды, похвалив
боевую систему Battlefront, но при этом отметив, что сценарию битвы за Мехико не хватает духа сражений 19 века.

Примечания 

Компьютерные игры 1987 года
Игры для Apple II
Игры для Amiga
Игры для Commodore 64
Игры для DOS
Компьютерные игры, разработанные в Австралии
Battlefront